XXIV женский молодёжный чемпионат Европы по волейболу проходил в 2014 году с участием команд, составленных из игроков не старше 1996 года рождения. Матчи финального турнира состоялись с 16 по 24 августа в Тарту и Тампере.

Отборочные игры 
В отборочных играх участвовали 29 сборных. Семь победителей групп второго этапа завоевали путёвки в финальный турнир чемпионата, а команды, ставшие в группах вторыми, вместе со сборной Швейцарии, финишировавшей третьей с лучшими дополнительными показателями, вышли в заключительный этап квалификации, где разыграли ещё три путёвки в финальный турнир. Команды Эстонии и Финляндии на правах его организаторов от процедуры квалификации были освобождены.

Жеребьёвка финального турнира состоялась 20 мая в Хельсинки.

Первый этап

Второй этап

Третий этап

Финальный турнир

Арены 
 Тарту: A. Le Coq Sport spordimaja — группа I, плей-офф.
 Тампере: TESC E-Hall — группа II.

Групповой этап

Группа I

Группа II

Плей-офф

За 5—8-е места

За 1—4-е места

Индивидуальные призы

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Турнир на сайте Европейской конфедерации волейбола 

2014
2014 год в волейболе
Международные соревнования по волейболу в Финляндии
Чемпионаты Европы в Эстонии
Спорт в Финляндии в 2014 году
Спорт в Эстонии в 2014 году
Август 2014 года
Чемпионаты Европы в Финляндии
Международные спортивные соревнования в Тарту
Международные спортивные соревнования в Тампере
Волейбол